Lößnitz bezeichnet:

Landstriche:
 Lößnitz (Landschaft), Landschaft zwischen Dresden und Meißen in Sachsen
 Lößnitz (Landschaftsschutzgebiet), LSG (d33) in der Landschaft Lößnitz
 Lößnitz (Großlage), auch Radebeuler Lößnitz, Weinbau-Großlage des Bereichs Meißen im Weinbaugebiet Sachsen
 Lößnitzgrund, Kerbtal in der Landschaft Lößnitz

Fließgewässer:
 Lößnitz (Nebel), rechter Zufluss der Nebel bei Klueß, Stadt Güstrow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Große Lößnitz, rechter Zufluss der Flöha nach Metzdorf, Gemeinde Leubsdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Orte:
 Lößnitz (Erzgebirge), Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lößnitz (Freiberg), Ortsteil der Stadt Freiberg im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Lößnitztal, Ortsteil der Stadt Oederan im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Lößnitzortschaften, historische Bezeichnung für die zehn Orte, aus denen später die Stadt Radebeul im heutigen Landkreis Meißen wurde

Personen:
 Georg Richter-Lößnitz (1891–1938), deutscher Maler und Radierer

Weiteres:
 Lößnitzgrundbahn, Schmalspurbahnstrecke zwischen Radebeul und Radeburg durch den Lößnitzgrund
 Lößnitzbahn, schmalspurige Überlandstraßenbahnlinie in Dresden und Radebeul
 Hoflößnitz, städtisches, ehedem kurfürstliches Weingut der Wettiner in der Landschaft Lößnitz, Zentrum des höfisch-sächsischen Weinanbaus

Siehe auch:

 Schloss Lössnitz
 Loßnitz (Begriffsklärung)
 Lößnitzbach
 Lassnitz (Begriffsklärung)
 Niederlößnitz (Begriffsklärung)
 Oberlößnitz, Stadtteil und Gemarkung von Radebeul in Sachsen.
 Lößnitzgrund (Begriffsklärung)
 Loßnitzer (Familienname)